Палац Собанських (Верхівка)
 Палац Собанських (Михайлівці)
 Палац Собанських (Ободівка)

 Палац Собанських (Ґузув)

Резиденції Собанських